Меса дел Родео има више значења:

 Меса дел Родео (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса дел Родео, Ла Бораска (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Меса дел Родео (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Меса дел Родео (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику